Лаго́рс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Валлон-Пон-д’Арк. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07126.

Название Лагорс (Lagorce) происходит от галльского слова Gortia, что означает «терновый» или «колючий кустарник».

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 934 человека.

Экономика 
Основу экономики составляют виноградарство, туризм и разведение тутового шелкопряда.

В 2007 году среди 562 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 385 были экономически активными, 177 — неактивными (показатель активности — 68,5 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 385 активных работали 327 человек (182 мужчины и 145 женщин), безработных было 58 (25 мужчин и 33 женщины). Среди 177 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 85 — пенсионерами, 61 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш